Dioksetan – nasycony heterocykliczny związek organiczny o wzorze , zbudowany z czteroczłonowego pierścienia zawierającego dwa atomy tlenu, będącymi heteroatomami, oraz dwóch atomów węgla. Teoretycznie istnieją dwie formy izomeryczne dioksetanu:
 1,2-dioksetan
 1,3-dioksetan
jednak izomer 1,3 nie został otrzymany.

Zobacz też 
 oksetan

Przypisy 

Heterocykliczne związki tlenu o pierścieniu nasyconym
Czteroczłonowe heterocykliczne związki tlenu